Paraonella abranchiata är en ringmaskart som beskrevs av Fauchald och Hancock 1981. Paraonella abranchiata ingår i släktet Paraonella och familjen Paraonidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
abranchiata